Унтерхахинг:

 Унтерхахинг — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 «Унтерхахинг» — немецкий спортивный клуб из одноимённого города — Унтерхахинг, муниципалитета в южных предместьях Мюнхена.
 Унтерхахинг  — электростанция в Германии.